Mount Hill kan syfta på:

 Mount Hill, Antarktis, ett berg i Antarktis
 Mount Hill, South Australia, ett berg i Australien